Togeby ist der Familienname folgender Personen: 

 Knud Togeby (1918–1974), dänischer Romanist und Hispanist 
 Sigurd Togeby (1909–1970), dänischer Schriftsteller